En Pologne, Budzyń peut désigner :

dans la Voïvodie des Basses-Carpates
 Budzyń  est un village.

dans la Voïvodie de Grande-Pologne
 Budzyń  est une gmina rurale du powiat de Chodzież  
 Budzyń  est un village

dans la Voïvodie de Łódź
 Budzyń  est un village

dans la Voïvodie de Lublin
 Budzyń  est un village dans le powiat de Biłgoraj
 Budzyń  est un village dans le powiat d'Opole Lubelskie

dans la Voïvodie de Petite-Pologne
 Budzyń  est un village dans le powiat de Cracovie
 Budzyń  est un village dans le powiat d'Olkusz

dans la Voïvodie de Sainte-Croix
 Budzyń  est un village